Cer steht für:

 Cer, ein chemisches Element
 Cer (Gebirge), ein Gebirge in Serbien
 Schlacht von Cer, eine Schlacht im Ersten Weltkrieg

CER steht für:
 Centre for Environmental Rights, Südafrika
 Certified Emission Reduction (zertifizierte Emissionsreduktion), offizielle Bezeichnung von Emissionsgutschriften nach Artikel 12 des Kyoto-Protokolls
 Closer Economic Relations, der Name eines 1983 geschlossenen Freihandelsabkommens zwischen Australien und Neuseeland
 Community of European Railways, die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen, eine Organisation von Eisenbahngesellschaften mit Sitz in Brüssel
 Centre for European Reform, eine Interessenvertretung mit Sitz in London („devoted to making the European Union work better and strengthening its role in the world“)  
 Centro Europa Ricerche, ein europäisches Forschungsinstitut in Rom
 Classic Endurance Racing, eine Rennserie im historischen Motorsport
 Central Europe Rally, eine Marathonrallye, siehe Mitteleuropa-Rallye
 Flughafen Cherbourg-Maupertus in Frankreich (IATA-Code)
 Conference of European Rabbis, die Europäische Rabbinerkonferenz

Siehe auch:
 Cer(…)

 Zehr
 ZER

CER